Spider-Man Unlimited:
 Spider-Man Unlimited () — мультсериал о Человеке-пауке 1999 года.
 Spider-Man Unlimited — название трёх серий комиксов о Человеке-пауке.
Spider-Man Unlimited (игра) — компьютерная игра, выпущенная Gameloft в 2014 году